Серге́й Беля́ев:
 Беляев, Сергей Алексеевич (1936—2019) — российский археолог и историк.
 
 Беляев, Сергей Владимирович (род. 1953) — российский дипломат.
 Беляев, Сергей Георгиевич (род. 1954) — председатель Госкомимущества, депутат Государственной думы.
 Беляев, Сергей Иванович (1905—1982) — советский баскетболист, тренер.
 Беляев, Сергей Михайлович (1883—1953) — русский писатель-фантаст.
 Беляев, Сергей Николаевич (1960—2020) — казахстанский спортсмен (пулевая стрельба), мастер спорта.
 Беляев, Сергей Петрович (1847—1911) — русский лесопромышленник, член III Государственной думы от города Санкт-Петербурга.
 Беляев, Сергей Степанович (1922—1981) — советский художник.
 Беляев, Сергей Тимофеевич (1867—1923) — русский генерал. Примечания